Houin steht für:

 Pierre Houin (* 1994), französischer Ruderer
 Houin (Benin), Arrondissement im Departement Mono in Benin